Medac es un instituto oficial de Formación Profesional de carácter privado fundado en 2010 en el barrio malagueño de La Trinidad. La empresa, presidida por Paco Ávila, fue adquirida en 2021 por el fondo estadounidense KKR, con sede en Nueva York, por 200 millones de euros. Antes, en 2018, el fondo español Queka Real Partners había adquirido el 70 por ciento de la compañía andaluza, que en una década ha abierto un centenar de centros repartidos por España, Portugal e Italia, con más de 100.000 alumnos en sus aulas, 1.500 profesores en su plantilla y 300 titulaciones en su portfolio en modalidad presencial y online. 

Medac aterrizó en el campo de la Formación Profesional cuando la realidad laboral recuperaba los niveles de competitividad previos a la crisis económica de 2008, con un interés creciente por parte de las empresas para captar perfiles especializados que den respuesta a sus necesidades y se adapten a los continuos cambios propiciados por las nuevas tecnologías, y la contratación comenzaba a ser mayor entre los titulados de Formación Profesional que en entre los universitarios. El Instituto cuenta con diferentes categorías como administrativo, comercio y marketing, deporte, informática, sanidad, sociocultural y másteres online. 

El 7 de febrero de 2021, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobase el inicio de los trámites para su anteproyecto, Medac anunció la creación de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (Utamed), la primera universidad online de Andalucía, de naturaleza privada y con 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un doctorando. Dos años después, en 2023, la Junta de Andalucía dio luz verde definitiva al proyecto de la Utamed, que será la segunda universidad privada de la región.

Referencias 

Educación en España
Málaga